Ulf Erik Isaksson (né le  à Rosersberg en Suède - mort le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Rosersbergs IK, il découvre l'Elitserien avec l'AIK Solna en 1973. Il remporte le Trophée Le Mat en 1982 et 1984 avec l'AIK. Il est choisi au cinquième tour en quatre-vingt-quinzième position par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1982. Il part alors en Amérique du Nord. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings et dans la Ligue américaine de hockey avec les Nighthawks de New Haven. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1988.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1971-1972|| Rosersbergs IK || Division 1|| 18|| 23|| || 23|| || || || || || 
|-
| 1972-1973|| Väsby IK || Division 2 || 18|| 20|| 14|| 34|| || || || || || 
|-
| 1973-1974|| AIK Solna|| Elitserien|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 18|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
| 1974-1975|| AIK Solna|| Elitserien|| 30|| 15|| 10|| 25|| 12|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 11|| 7|| 18|| 6|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 14|| 5|| 19|| 8|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| AIK Solna|| Elitserien|| 34|| 11|| 10|| 21|| 16|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1978-1979|| AIK Solna|| Elitserien|| 34|| 15|| 14|| 29|| 14|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 9|| 11|| 20|| 12|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| AIK Solna|| Elitserien|| 35|| 13|| 8|| 21|| 26|| 6|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 1981-1982|| AIK Solna|| Elitserien|| 24|| 9|| 8|| 17|| 16|| 7|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| 1982-1983|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 50|| 7|| 15|| 22|| 10|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 14|| 1|| 3|| 4|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1983-1984|| AIK Solna|| Elitserien|| 36|| 11|| 11|| 22|| 12|| 6|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 1984-1985|| AIK Solna|| Elitserien|| 33|| 7|| 8|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Arlanda 73 Marsta|| Division 2 || 28|| 25|| 22|| 47|| || || || || || 
|-
| 1986-1987|| Arlanda 73 || Allsvenskan|| 30|| 20|| 14|| 34|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Arlanda 73 HC || Allsvenskan|| 12|| 4|| 8|| 12|| 8|| || || || || 

| | 50|| 7|| 15|| 22|| 10|| || || || ||

Au niveau international 

| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| ||align="left"| Cinquième place
|-
| 1982 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 4|| || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en mars 1954
Naissance dans le comté de Stockholm
Décès en décembre 2003
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Nighthawks de New Haven
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 49 ans